Alaincourt kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Alaincourt-la-Côte, kommun, Moselle, 
 Alaincourt, Haute-Saône, kommun, 
 Alaincourt, Aisne, kommun,